Iruma kan syfta på:

 Iruma, Saitama – stad i Saitama prefektur, Japan
 Iruma (kulle) – kulle i Bolivia
 8924 Iruma – en asteroid i huvudbältet